Dit is een lijst van planetoïden 45901-46000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45901) - || 2000 YH16|| 23 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (45902) - || 2000 YJ18|| 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (45903) - || 2000 YL18|| 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (45904) - || 2000 YV29|| 27 december 2000 || T. Kobayashi
|-
| (45905) - || 2000 YF34|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45906) - || 2000 YW34|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45907) - || 2000 YC35|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45908) - || 2000 YE51|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45909) - || 2000 YE53|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45910) - || 2000 YN57|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45911) - || 2000 YX63|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45912) - || 2000 YZ64|| 30 december 2000 || Spacewatch
|-
| (45913) - || 2000 YV67|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45914) - || 2000 YE68|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45915) - || 2000 YN68|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45916) - || 2000 YU68|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45917) - || 2000 YE91|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45918) - || 2000 YT96|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45919) - || 2000 YZ103|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45920) - || 2000 YP104|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45921) - || 2000 YU104|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45922) - || 2000 YN105|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (45923) - || 2000 YV107|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45924) - || 2000 YZ108|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45925) - || 2000 YK111|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45926) - || 2000 YT112|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45927) - || 2000 YR113|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45928) - || 2000 YB116|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45929) - || 2000 YP116|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45930) - || 2000 YQ117|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (45931) - || 2000 YF121|| 21 december 2000 || LINEAR
|-
| (45932) - || 2000 YT121|| 22 december 2000 || NEAT
|-
| (45933) - || 2000 YU128|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (45934) - || 2000 YK129|| 29 december 2000 || Spacewatch
|-
| (45935) - || 2000 YU132|| 30 december 2000 || LONEOS
|-
| (45936) - || 2000 YB133|| 30 december 2000 || LONEOS
|-
| (45937) - || 2000 YD133|| 30 december 2000 || LONEOS
|-
| (45938) - || 2001 AV4 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45939) - || 2001 AE7 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45940) - || 2001 AZ10|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45941) - || 2001 AM13|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45942) - || 2001 AX13|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45943) - || 2001 AU16|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45944) - || 2001 AW16|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45945) - || 2001 AM17|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45946) - || 2001 AU17|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45947) - || 2001 AY17|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45948) - || 2001 AP18|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45949) - || 2001 AS23|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45950) - || 2001 AL25|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45951) - || 2001 AE29|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45952) - || 2001 AS31|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45953) - || 2001 AZ33|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45954) - || 2001 AP38|| 3 januari 2001 || LONEOS
|-
| (45955) - || 2001 AK40|| 3 januari 2001 || LONEOS
|-
| (45956) - || 2001 AG41|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45957) - || 2001 AQ44|| 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (45958) - || 2001 AF45|| 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (45959) - || 2001 AA51|| 15 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (45960) - || 2001 BX || 17 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (45961) - || 2001 BA6 || 18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45962) - || 2001 BM11|| 20 januari 2001 || NEAT
|-
| (45963) - || 2001 BX14|| 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (45964) - || 2001 BE15|| 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (45965) - || 2001 BP20|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45966) - || 2001 BS23|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45967) - || 2001 BF24|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45968) - || 2001 BG25|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45969) - || 2001 BC26|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45970) - || 2001 BZ27|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45971) - || 2001 BF29|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45972) - || 2001 BU30|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45973) - || 2001 BP33|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45974) - || 2001 BG35|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45975) - || 2001 BV40|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45976) - || 2001 BT41|| 25 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (45977) - || 2001 BU44|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45978) - || 2001 BY44|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45979) - || 2001 BZ46|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45980) - || 2001 BT48|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45981) - || 2001 BW50|| 28 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (45982) - || 2001 BE51|| 27 januari 2001 || NEAT
|-
| (45983) - || 2001 BF54|| 18 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (45984) - || 2001 BK56|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45985) - || 2001 BW59|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45986) - || 2001 BC66|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45987) - || 2001 BF66|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45988) - || 2001 BK66|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45989) - || 2001 BA67|| 30 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45990) - || 2001 BT69|| 31 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45991) - || 2001 BQ70|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45992) - || 2001 BX70|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45993) - || 2001 BE71|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45994) - || 2001 BQ71|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45995) - || 2001 BB72|| 31 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45996) - || 2001 BY72|| 27 januari 2001 || NEAT
|-
| (45997) - || 2001 BO73|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45998) - || 2001 BZ75|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (45999) - || 2001 BE77|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (46000) - || 2001 BO79|| 21 januari 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten